Beach Hammock ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Beach Hammock (Chatham County, Georgia)
 Beach Hammock (Liberty County, Georgia)